Bosznia-Hercegovina
Zagora falu Trebinje községben, a Boszniai Szerb Köztársaságban

 Bulgária
Nova Zagora (Нова Загора), város Szliven megyében
Sztara Zagora (Стара Загора), város Sztara Zagora megyében

 Görögország
Zagora falu Zagora-Mouresi községben, Thesszáliában

 Horvátország
 Zagora (vagy Dalmát Zagora), földrajzi kistérség Dalmáciában
Zagora falu Krapina községben, Krapina-Zagorje megyében

 Marokkó
Zágúra város a Draa-folyó völgyében, Souss-Massa-Drâa régióban
Zagora tartomány Souss-Massa-Drâa régióban

 Montenegró
Zagora falu Cetinje községben
Zagora falu Kotor községben
Zagora falu Nikšić községben

 Szlovénia
Zagora falu Kanal ob Soči községben, Goriška régióban